Smith House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Smith House (Benton County, Arkansas), ID-Nr. 96001273
 Smith House (St. Francis County, Arkansas), ID-Nr. 82000938
 Smith House (White County, Arkansas), ID-Nr. 91001218
 Smith House (Colorado), ID-Nr. 85002566
 Smith House (Garrard County, Kentucky), ID-Nr. 85001299
 Smith House (Harrison County, Kentucky), ID-Nr. 83002793
 Smith House (Pulaski County, Kentucky), ID-Nr. 84001974
 Smith House (Shelby County, Kentucky), ID-Nr. 88002894
 Smith House (Louisiana), ID-Nr. 80004326
 Smith House (Massachusetts), ID-Nr. 90000238
 Smith House (Michigan), ID-Nr. 72000656
 Smith House (913 W. Chestnut, Carthage, Missouri), ID-Nr. 82005376
 Smith House (727 W. Chestnut, Carthage, Missouri), ID-Nr. 82005377
 Smith House (1734 S. Maple, Carthage, Missouri), ID-Nr. 82005378
 Smith House (St. Louis County, Missouri), ID-Nr. 79003669
 Smith House (Montana), ID-Nr. 94000915
 Smith House (Texas), ID-Nr. 83004511

Siehe auch:
 William Smith House
 William G. Smith House